est le second single de Kungs en collaboration avec Jamie N Commons.

Clip vidéo 
Le clip vidéo de Don't You Know est sorti sur les plateformes Vevo et YouTube le 24 juin 2016.Il est réalisé par Giany de La Main Productions. Les acteurs dans le clip vidéo sont Valentin Brunel  et Lola Viande.

La totalité du clip a été tourné dans les salins d'Aigues-Mortes (Gard) dans le Sud de la France.

Classements et certification

Classements

Certifications

Références

Voir aussi 

Single musical sorti en 2016
Chanson interprétée par Kungs